Ельжбета Гелена Сенявська
 Ельжбета Луція Сенявська

Ельжбета